Darabi () et () peut se référer au clan kurde Darabi de Kermanshah, au Kurdistan, utilisant le même nom de famille. Le clan Darabi a été formé par Dara, ancêtre des kurdes Darabi d'aujourd'hui. Il n'y a pas de nombres exacts de membres du clan Darabi, mais l'estimation indique que plus de  appartenant au Clan Darabi sont répandus dans le monde entier. Darabi est également un nom de famille couramment utilisé parmi les Perses et les Iraniens.

Darabi est le patronyme de :
 Delara Darabi (1986-2009) : femme iranienne exécutée pour meurtre, dont la condamnation à mort a provoqué des campagnes internationales pour tenter d'obtenir sa grâce ;
 Homa Darabi (1940-1994), universitaire iranienne et militante des droits des femmes qui s'est immolée ;
 Louzla Darabi, pseudonyme utilisée durant quelques années, jusqu'en 2009, par l'artiste algérienne Dalila Dalléas Bouzar.